Эскишехир:

 Эскишехир — город в северо-западной Турции.
 Эскишехир — ил на западе Турции, в регионе Центральная Анатолия.
 «Эскишехир» — турецкий баскетбольный клуб из города Эскишехир.

См. также 
 «Эскишехирспор» — турецкий футбольный клуб из города Эскишехир.